Валверде (, «зелена долина») — португальська власна назва. Скорочення від Вале-Верде ().

Топоніми

Валверде (Агіар-да-Бейра) — парафія.
 Валверде (Алмейда) — парафія.
 Валверде (Алфандега-да-Фе) — парафія.
 Валверде (Мірандела) — парафія.
 Валверде (Могадору) — парафія.
 Валверде (Фундан) — парафія.